Em companhia

 Tokyo Broadcasting System - empresa de media japonês produtora de produtos de entretenimento.
 Turner Broadcasting System - empresa de media norte-americana produtora de produtos de entretenimento.
 TBS (canal de televisão) - um canal de televisão por assinatura dos Estados Unidos.
 TBS Brasil - um canal de televisão por assinatura do Brasil.
 Estratégia por turnos (turn-based strategy) - gênero de jogos eletrônicos.

 Em música
 Taking Back Sunday - Uma banda de Nova Iorque.

Desambiguação